Autor glazbe u kazalištu ili kazališni skladatelj je osoba koja namjenski stvara glazbu za kazališnu predstavu.

 Kazalište